Koburg bezeichnet:
 Koburg, Alternativschreibweise für Coburg
 Koburg (Mettmann), eine Villa in Mettmann
 Schloss Koburg, eine Ritterburg nahe Klausen in Südtirol 
 Koburk, auch Koburg, ein Ortsteil von Výprachtice in Tschechien 

Siehe auch:
 Coburg (Begriffsklärung)